Хамфрис, Крис (баскетболист) (; род. 1985) — американский баскетболист.
  (; 1947—2009) — британский ботаник-систематик и биогеограф.